Регре́сс (от  — возвращение, обратное движение) — многозначный термин.

В истории 
 Регресс — тип общественного развития, переход от более высоких форм к более низким, понижение уровня организации, упрощение способа организации, характеризуется уменьшением внутренних связей; противоположность прогрессу.

В биологии 
 Регресс — упадок таксономической группы, характеризующийся уменьшением числа особей, сужением ареала и уменьшением числа подчинённых систематических групп.
 Морфофизиологический регресс — упрощение организации, сопровождающееся утратой органов или их функций.

В юриспруденции 
 Регресс (право) — в гражданском праве — право лица, исполнившего обязательство, требовать возмещения убытков от другого лица, ответственного по тому же обязательству.
 Регрессные выплаты (в просторечии просто «регресс») — денежная компенсация, которая выплачивается работодателем работнику за утраченное во время трудовой деятельности по причинам, непосредственно связанным с этой деятельностью, здоровье (обычно по причине вредных условий труда или производственной травмы).

Литература